Linde je německý výraz pro lípu, který může být též součástí názvu města či řeky; může se jednat i o příjmení či další významy:
 Linde (řeka) – řeka v Rusku,
 Linde (potok) – potok v Německu,
 Lipka (Polsko) – vesnice v Polsku, dříve známá pod německým jménem Linde
 Kamenice nad Lipou – město v České republice, dříve známé pod německým jménem Kamnitz an der Linde
 Linde AG – německá firma podnikající v oboru technických plynů
 Linde Gas a.s. – česká firma, dceřiná společnost výše zmíněné
 Carl von Linde – německý vynálezce
 Linde Lazer – finský hudebník
 Andrej Linde – ruský fyzik
 Samuel Linde – polský pedagog

Externí odkazy